Ику́э Китадза́ва (; ) — японская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (, ), серебро (, ), бронза (, ).
 : серебро (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу